Hammond kan syfta på:

 Hammondorgel – ett musikinstrument

Geografi
Hammond, Indiana
Hammond, Louisiana
Hammond, Minnesota

Personer med efternamnet
Albert Hammond, engelsk låtskrivare och sångare
Albert Hammond, Jr., amerikansk musiker
Edward Payson Hammond, amerikansk evangelist och sångförfattare
Jay Hammond, amerikansk politiker
John A. Hammond, kanadensisk äventyrare, fotografisk artist, och konstlärare
John H. Hammond, amerikansk musikproducent
John P. Hammond, amerikansk bluesgitarrist och sångare
L. Blaine Hammond, amerikansk astronaut
Philip Hammond, brittisk politiker
Richard Hammond, engelsk TV-programledare
Roger Hammond, brittisk tävlingscyklist
William Alexander Hammond, amerikansk läkare, professor
Winfield Scott Hammond, amerikansk politiker

Engelska efternamn